Johann Kurrer ist der Name folgender Personen: